Az Ar, .ar lehetséges jelentései:
Argon, nemesgáz
Arilcsoport
.ar, Argentína domainnév-végződése.